Kollafjörður (Faxaflói), fjord in het westen van IJsland.
 Kollafjörður (Strandasýsla), fjord in het noorden van IJsland.